Bénin peut désigner :

Géographie 

 Le Bénin, pays d'Afrique de l'Ouest.
 Le golfe du Bénin, baie du golfe de Guinée dans l'océan Atlantique.
 Le Bénin, cours d'eau du delta du Niger dans le Sud du Nigeria.
 Benin City, la capitale de l'État d'Edo ibidem.
 Le canton de Saint-Benin-d'Azy, un canton français situé dans la Nièvre en Bourgogne(-Franche-Comté).

Histoire 
 La République du Bénin, un État fantoche de la République du Biafra ayant brièvement existé du 19 au  au sud du Nigeria.
 Le royaume du Bénin, un ancien royaume africain situé dans l'actuel Nigeria, ayant existé du .

Archéologie 
 Les bronzes du Bénin, pièces archéologiques en laiton récupérées par des Européens dans le sud du Nigeria en 1897.

Médecine 
L'adjectif bénin, bénigne indique une absence de dangerosité (par opposition à malin, maligne) :
 l'oubli bénin, un trouble de la mémoire ponctuel sans gravité lié à l'âge ;
 le vertige paroxystique positionnel bénin, la plus fréquente des causes de vertige en otorhinolaryngologie ;
 une tumeur bénigne.

Patronyme 

 Justine Bénin (1975-), femme politique française.

Pseudonyme 

 Morice Benin (1947-2021), auteur-compositeur-interprète français.